Дрегану () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Дрегану () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Валя-Маре.